Ощепков Василь Сергійович (1892—1937) — засновник самбо.
 Ощепков Андрій Іванович (1922—1943) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Ощепков Олексій Вікторович (1974—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.